Německé příjmení Heydrich nosí více osobností:

 Gustav Moritz Heydrich (1820–1885) – německý dramatik a dramaturg
 Heider Heydrich (* 1934) – syn Reinharda Heydricha
 Heinz Heydrich (1905–1944), bratr Reinharda Heydricha
 Lina Heydrichová (1911–1985) – manželka Reinharda Heydricha
 Peter Thomas Heydrich (1931–2000) – německý politický kabaretista, šansoniér a herec, synovec Reinharda Heydricha
 Reinhard Heydrich (1904–1942) – německý nacistický politik
 Richard Bruno Heydrich (1865–1938) – německý operní zpěvák a hudební skladatel, otec Reinharda Heydricha
 Wolfgang Heydrich (1932–2012) – brigádní generál německého Bundeswehru

Podobné příjmení:
 Arnošt Heidrich (1889–1968) – československý diplomat a odbojář

Související články
 SS-Gebirgsjäger-Regiment 11 "Reinhard Heydrich"
 Heydrichiáda

Externí odkazy 
 

Německá příjmení